Koberstein può riferirsi a :
 August Koberstein – storico della letteratura tedesco
 Karl Koberstein – drammaturgo tedesco